Saverio Fera (1850-1915)  – massone italiano, gran maestro e fondatore della Loggia d'Italia.
 Saverio Fera (1890-?) – politico e avvocato italiano.